

Села:
 Дітківці — Львівська область, Золочівський район
 Дітківці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Дітківці — село, Вітебська область, Браславський район